Pearson puede hacer referencia a: Serie de televisión

Es una serie de television estado unidense, protagonizada por Gina Torres.

Personas 
 Karl Pearson, estadístico;
 Arthur Pearson, periodista;
 Henry Harold Welch Pearson, botánico;
 Lester Bowles Pearson, político y diplomático;
 Oliver Paynie Pearson, zoólogo;
 Ridley Pearson, escritor;
 April Pearson, actriz;
 Edythe Marrenner Pearson, actriz;

Deportes 
 Trofeo Lester B. Pearson, trofeo entregado anualmente al jugador más sobresaliente según la Asociación de Jugadores de la NHL;

Física y química 
 Concepto ácido-base de Pearson, modelo para explicar la estabilidad de los compuestos y mecanismos de reacción;

Localidades y divisiones admninistrativas 
 Pearson, localidad de Argentina;
 Pearson, localidad de Georgia, Estados Unidos;

Matemática 
 Lema de Neyman-Pearson, en estadística criterio óptimo para distinguir dos hipótesis simples;
 Coeficiente de correlación de Pearson, índice que mide la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas;
 Prueba χ² de Pearson, en estadística discrepancia entre una distribución observada y otra teórica;

Meteorología 
 Escala Fujita-Pearson, escala para medir la intensidad de un tornado;

Nombres comerciales 
 Pearson Educación, editorial.

Transporte 
 Aeropuerto Internacional Lester B. Pearson, aeropuerto de Toronto, Canadá.

Otros 
 Pearson (serie de televisión), serie de tv estadounidense.